Rolf Kruse ist der Name folgender Personen:

* Rolf Kruse (Mediziner) (1928–2010), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker 
 Rolf Kruse (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (CDU)